Isidoro, o Lavrador — santo moçárabe de Madrid

Toponímia

Argentina 
 Villa San Isidro — comuna da província de Córdova
 San Isidro (partido) — na província de Buenos Aires

Cidades
 San Isidro (Buenos Aires) — cidade, capital do partido homónimo
 San Isidro (Catamarca) — cidade
 San Isidro de Lules — cidade

Municípios de El Salvador 
 San Isidro (Cabañas)
 San Isidro (Morazán)
 San Isidro Labrador — no departamento de Chalatenango

Espanha 
 San Isidro (Alicante) — município da Andaluzia
 Real Colegiata de San Isidro — em Madrid
 San Isidro (bairro de Madrid) — no distrito de Carabanchel

Estados Unidos 
 San Isidro (Texas) — região censo-designada
 San Ysidro (Novo México) — cidade

Municípios das Filipinas 
San Isidro (Abra) — na região de Cordillera
San Isidro (Bohol) — na região de Visayas Centrais
San Isidro (Davao Oriental) — na região de Davao
San Isidro (Davao do Norte)
San Isidro (Isabela) — na região de Vale de Cagayan
San Isidro (Leyte) — na região de Visayas Orientais
San Isidro (Nova Ecija) — na região de Luzon Central
San Isidro (Samar do Norte) — na região de Visayas Orientais
San Isidro (Surigao do Norte) — na região de Caraga

Cidades das Honduras 
 San Isidro (Choluteca)
 San Isidro (Intibucá)

Distritos do Peru 
 San Isidro (distrito de Huaytará) — no departamento de Huancavelica
 San Isidro (distrito de Lima)
 San Isidro de Maino — na província de Chachapoyas, departamento Amazonas

Outros países 
 San Isidro (Nicarágua) — município no departamento de Matagalpa, Nicarágua
 Estação San Isidro — do mêtro da Cidade do Panamá

Esportes da Argentina
 San Isidro Club — clube de rúgbi, hóquei sobre a grama e outros esportes com sede em San Isidro
 Hipódromo de San Isidro — no partido de San Isidro, província de Buenos Aires

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos